Igor Nowikow (ur. 1935) – rosyjski astrofizyk
 Igor Nowikow (1929-2007) – rosyjski pięcioboista
 Igor Nowikow (ur. 1962) – amerykański szachista ukraińskiego pochodzenia